

Глейд — місто, штат Канзас
 Глейд Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія